550 steht für:

 550, das Jahr 550 nach Christus
 550 v. Chr., das Jahr 550 vor Christus
 Porsche 550, deutsches Automodell
 Ferrari 550, italienisches Automodell
 Roewe 550, chinesisches Pkw-Modell
 IC 550, Galaxie
 NGC 550, Galaxie

Siehe auch:
 U 550